Кинген:

 Кинген Достопамятный — король Поуиса.
 Кинген ап Каделл — король Поуиса (808—855).